Ликург (; 396—323 годы до н. э.) — афинский государственный деятель и оратор.

Биография 
Сын Ликофрона, из древнего рода Бутадов, в течение 12 лет управлял финансами Афин (338—326 годы до н. э.); умер вскоре по окончании управления. Его заслуги по вооружению и украшению города подробно изложены в народном декрете 307 года, определившем поставить Ликурга медную статую, дать старшему в роде его потомку даровой стол в пританее и вырезать на мраморных камнях все его постановления; несколько обломков от последних дошло до нас. Ликург, ставивший своей специальной целью предавать суду всех казнокрадов и изменников, не мог не быть оратором. Древние знали 15 речей его, в том числе 2, сказанные в оправдание его финансовой политики. Сохранилась из них только речь против Леократа, бежавшего после
битвы при Херонее. Из одного намёка Эсхина в речи против Ктесифонта можно заключить, что Леократ был оправдан.

Литература 
 Ликург. Речь против Леократа. Фрагменты. / Пер. Т. В. Прушакевич. // Вестник древней истории. 1962. № 2.
 В серии «Loeb classical library» под № 395: "Minor Attic orators. Vol. II.. 1962. Ликург. Динарх. Демад. Гиперид.
 В серии «Collection Budé»: Lycurgue. Contre Léocrate. Fragments. Texte établi et traduit par F. Durrbach. 4e tirage 2003. LVI, 183 p.

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Древнегреческие ораторы
Ораторы Древней Греции
Родившиеся в 396 году до н. э.
Умершие в 323 году до н. э.
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени